Método crítico puede referirse a:
 En diferentes ámbitos intelectuales, a diferentes conceptos de método en que se utiliza la crítica:
 científico: método científico;
 historiográfico y documental: método histórico;
 filológico y escriturístico (estudio de documentos antiguos y de la Biblia): método histórico crítico (también llamado crítica radical, crítica mayor, o alta crítica);
 lógico: pensamiento crítico.
 Con el nombre específico de método crítico, al nombre que en la Disciplina de la razón pura asigna Kant a su nueva forma de hacer filosofía que supera tanto dogmatismo como escepticismo (Crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica).
 También se habla de método crítico-trascendental
 Teoría crítica (en el ámbito de la filosofía de la escuela de Frankfurt).
 Método paranoico-crítico (en el ámbito del surrealismo, acuñado por Salvador Dalí).

Notas